Му́ра (на тер. Словении, Боснии и Герцеговины, Венгрии; ) / Мур (на тер. Австрии; ) — река в Центральной Европе, приток реки Драва (бассейн Дуная). Длина — 434 км.

Галерея

Примечания 

Притоки Дравы
Реки земли Зальцбург
Реки Словении
Реки Венгрии
Реки Хорватии
Реки Штирии
Пограничные реки